Der Paris-Marathon () ist ein Marathon, der seit 1976 jährlich (mit Ausnahme von 1991) gewöhnlich im April in Paris stattfindet. Er ist vor dem London- und dem Berlin-Marathon der größte in Europa und wird von der Amaury Sport Organisation veranstaltet. 2020 fiel die Veranstaltung wegen der COVID-19-Pandemie aus und wurde wegen des anhaltenden Infektionsgeschehens 2021 in den Oktober verschoben.

Die Strecke beginnt auf der Avenue des Champs-Élysées und führt zunächst über die Place de la Concorde in Richtung Osten. Nach sechs Kilometern wird die Place de la Bastille überquert, und weiter geht es über die Place de la Nation zum Boulevard périphérique, der auf der Avenue Daumesnil überquert wird. Nach elf Kilometern ist der Bois de Vincennes erreicht, durch den die nächsten zehn Kilometer verlaufen, bevor es über die Porte de Charenton zurück in die Innenstadt geht. Bei km 25 biegt der Kurs nach Süden zur Seine ab, an der man auf dem rechten Ufer stromabwärts an der Île de la Cité, den Tuilerien, dem Eiffelturm und der Place du Trocadéro vorbeiläuft, bis man bei km 33 nach Westen in Richtung des Bois de Boulogne abbiegt. In diesem Park verläuft der Rest der Strecke, bis man bei km 42 auf die Avenue Foch gelangt, auf der sich das Ziel mit dem Arc de Triomphe im Hintergrund befindet. Im Jahre 2015 konnte ein Rekordstarterfeld von 54.000 Teilnehmern verzeichnet werden.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:04:21 h, Elisha Rotich (KEN), 2021
 Frauen: 2:19:48 h, Judith Korir (KEN), 2022

Damit rangiert der Paris-Marathon, mit 4:24:09 h, auf der Liste der schnellsten Marathonveranstaltungen (ermittelt durch Addition der Streckenrekorde) auf Platz 15 weltweit.

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Literatur 
 André Ciccodicola & Gérard Ejnès (Hrsg.): Marathon de Paris: J’ai 30 ans. L’Équipe, 2005, ISBN 2-915535-16-7.

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website (französisch und englisch)
 Paris-Marathon auf marathoninfo.free.fr (franz.)
 Laufbericht vom Paris-Marathon 2004 auf lauftreff.de
 Laufberichte und Meldungen vom Paris-Marathon auf marathon4you.de

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in Frankreich
Marathon
Erstveranstaltung 1976